Foot bezeichnet:

 die Längeneinheit Fuß, siehe Fuß (Einheit)

Foot ist der Familienname folgender Personen:

 Alistair Foot (1930–1971), britischer Film- und Theaterautor
 Dingle Foot (1905–1978), britischer Rechtswissenschaftler und Politiker
 Geoffrey Foot (1915–2010), britischer Filmeditor
 Hugh Foot (Hugh Mackintosh Foot, Baron Caradon; 1907–1990), britischer Kolonialbeamter und Diplomat
 Isaac Foot (1880–1960), britischer Politiker und Anwalt
 John Foot, Baron Foot (1909–1999), englischer Politiker und Anwalt
 Katharine Foot (1852–1944), US-amerikanische Zoologin und Zytologin
 Michael Foot (1913–2010), britischer Politiker, Vorsitzender der Labour Party von 1980 bis 1983
 Michael Foot (Historiker) (1919–2012), britischer Historiker
 Philippa Foot (1920–2010), englische Philosophin
 Samuel A. Foot (1780–1846), US-amerikanischer Politiker, Gouverneur von Connecticut
 Sarah Foot († 2015), britische Journalistin und Schriftstellerin
 Solomon Foot (1802–1866), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Big Foot
 Foote